Sechziger steht für
Sechziger (Einheit), historisches deutsches Holz- und Branntweinmaß
die 1960er Jahre 
„Sechziger“, 1454 regierende Lüneburger Gruppe, siehe Forderungskatalog der Sechziger
 Collegium der Sechziger, eins der drei Bürgerlichen Kollegien in Hamburg (bis 1859)

Siehe auch:
Swinging Sixties